Vrbovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 554 stanovnika te 155 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Daruvara